Ariobarzanes I – władca greckiego miasta Kios w latach 420–402 p.n.e.
Ariobarzanes II – władca greckiego miasta Kios w latach 363–337 p.n.e.
Ariobarzanes – satrapa Persów, dowódca sił perskich w bitwie o Wrota Perskie
Ariobarzanes – król Pontu z dynastii Mitrydatydów w latach 266–256 p.n.e.
Ariobarzanes I Filoromajos – król Kapadocji w latach ok. 96–93 p.n.e., 92–90 p.n.e., 89–88 p.n.e. i 86–63 p.n.e.
Ariobarzanes II Filopator – król Kapadocji w latach 63–52 p.n.e.
Ariobarzanes III Eusebes Filoromajos – król Kapadocji w latach 52–42 p.n.e.

Przypisy